Колобовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Волгоградская область 
 Колобовка — село в Ленинском районе.

Костромская область 
 Колобовка — деревня в Шарьинском районе.

Нижегородская область 
 Колобовка — деревня в Сокольском районе.

Рязанская область 
 Колобовка — деревня в Ухоловском районе.

Тамбовская область 
 Колобовка — деревня в Жердевском районе.